Аморфофаллус титанический (Amorphophallus titanum) — крупное тропическое растение; вид рода Аморфофаллус семейства Ароидные. Один из самых известных видов рода, имеет одно из крупнейших соцветий в мире.

Открыт в 1878 году на Западной Суматре ботаником Одоардо Беккари.

Ботаническое описание 
Надземная часть представляет собой короткий и толстый стебель, в основании расположен одиночный крупный лист, выше — более мелкие. Подземная часть растения — гигантский клубень массой до 50 кг.

Лист длиной до 3 м, до 1 м в диаметре, трёхраздельный, вилковидно-перистый. Длина черешка 2-5 м, толщина 10 см. Матово-зелёный, с белыми поперечными полосами.

Соцветие — жёлтый початок, обернутый листовидным придатком и скрученным покрывалом, внутренняя поверхность которого окрашена в бордовый цвет, наружная — в зелёный. Цветение аморфофаллуса титанического длится всего два дня. Аромат цветка напоминает смесь запахов тухлых яиц и тухлой рыбы, а по внешнему виду цветок напоминает разлагающийся кусок мяса.

Распространение и среда обитания 
Изначально аморфофаллус титанический рос только в лесах индонезийского острова Суматра, однако пришедшие туда люди практически истребили его. Сейчас этот редкий цветок разводится в основном в тепличных условиях в ботанических садах мира.

Хозяйственное значение и применение 
В странах Индокитая растения рода Аморфофаллус выращиваются как культурное растение. Клубни используются в пищу.

История культивирования в оранжерейных условиях

Примечания

Ссылки 
 http://www.nkj.ru/archive/articles/5299/

Ароидные
Эндемики Суматры
Флора Юго-Восточной Азии